Лященко — фамилия. Известные носители:

 Лященко, Александр Трофимович (1922—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Лященко, Алексей Вадимович (род. 1974) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Лященко, Аркадий Иоакимович (1871—1931) — историк литературы, педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Лященко, Валентин Константинович (род. 1982) — российский военный дирижёр, начальник и художественный руководитель Центрального оркестра ВМФ России, капитан 2-го ранга.
 Лященко, Василий Фомич — Георгиевский кавалер; капитан; 13 мая 1918.
 Лященко, Михаил Иванович (1908—1968) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Лященко, Пётр Иванович (1876—1955) — русский и советский экономист, член-корреспондент АН СССР.
 Лященко, Сергей Георгиевич — Георгиевский кавалер; капитан; 24 апреля 1915.
 Лященко, Тимофей Иванович (архиепископ Тихон; 1875—1945) — епископ Русской православной церкви заграницей.

См. также 
 Число Лященко — критерий подобия в гидродинамике, выражающий соотношение сил инерции, тяжести и подъёмной силы.